Лебеди́нка (до 1945 року — Шейх-Манай, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Кількість населення станом на 2001 рік становила 83 особи.